La denominación Condado de Noble puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Noble, condado de Indiana.
 Condado de Noble, condado de Oklahoma.
 Condado de Noble, condado de Ohio.